Ostronos białonosy, ostronos meksykański (Nasua narica) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny szopowatych (Procyonidae).

Systematyka

Podgatunki 
Wyróżniono kilka podgatunków N. narica:
 N. narica molaris
 N. narica narica 
 N. narica nelsoni – ostronos wyspowy
 N. narica yucatanica

Wygląd 
Długość ciała 45-70 cm, ogon ok. 70cm, masa ciała do 10 kg. Przypominają nieco szopy, ale są od nich smuklejsze i mają dłuższe pyski. Umaszczenie brązowe, żółtobrązowe lub szaro-żółte, od spodu nieco jaśniejsze, z białym pyskiem. Sierść długa i szorstka.

Występowanie 
Od południowo-wschodniej Arizony, przez Meksyk i Amerykę Środkową po zachodnią Kolumbię i Ekwador. Zamieszkuje lasy, busz i półpustynie.

Tryb życia 
Prowadzą dzienny tryb życia. Samice żyją w grupach składających się z ok. 25 zwierząt, samce dołączają do nich jedynie podczas sezonu godowego. Wszystkożerny, Najczęściej żywi się małymi bezkręgowcami, a także ptakami, jaszczurkami, jajkami i owocami.

Przypisy 
 

Ssaki Ameryki Północnej
Ssaki Ameryki Południowej
Szopowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1766 roku